Соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 6 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях примут участие 46 спортсменов из 32 стран.

Олимпийским чемпионом 2012 года в данной дисциплине являлся южнокорейский стрелок Чин Джон О. В Рио он занял пятое место.

Хоанг Суан Винь принёс Вьетнаму первое олимпийское золото в истории во всех видах спорта. Перед последней серией из 2 выстрелов Хоанг Суан Винь лидировал с преимуществом в 0,8 очка, но бразилец Фелипе Алмейда У сумел первым выстрелом отыграть отставание и выйти вперёд на 0,2 очка (10,2 против 9,2). Последним выстрелом вьетнамец выбил 10,7, а бразилец только 10,1, таким образом азиатский стрелок выиграл золото с преимуществом в 0,4 очка.

Призёры

Изменения в формате 
В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Все стрелки выполняют две серии по три выстрела, после чего начинаются одиночные серии. После каждого второго выстрела из дальнейшей борьбы выбывает один из финалистов. После 18-ти выстрелов остаются два стрелка, которые выполняют ещё по два выстрела. Спортсмен, набравший наибольшее количество очков, становится обладателем золотой медали.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях спортсмены выполняют 6 серий по 10 выстрелов. В финал выходят 8 спортсменов, показавших лучший результат.

Финал 
В первых двух сериях финала спортсмены выполняют по три выстрела. Далее начинается выбывание спортсменов. После каждого второго выстрела стрелок, набравший наименьшую сумму баллов за все предыдущие серии, прекращает борьбу за первое место. После 8 серий остаются два спортсмена, которые выполняют ещё по два выстрела. Стрелок, набравший наибольшую сумму баллов, становится обладателем золотой медали.

Примечания

Ссылки 
 Стрельба на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)